Чернівецька вулиця — вулиця в Дніпрі.
 Чернівецька вулиця — вулиця в Донецьку.
 Чернівецька вулиця — вулиця в Запоріжжя.
 Чернівецька вулиця — вулиця в Києві.
 Чернівецька вулиця — вулиця у Львові.
 Чернівецька вулиця — вулиця в Тернополі.
 Чернівецька вулиця — вулиця в Харкові.

Вулиці
Об'єкти, названі на честь Чернівців